Siegenbach ist ein Gewässername:

 Siegenbach (Dusebach), rechter Zufluss des Dusebachs bei Wolfhagen, Landkreis Kassel, Hessen
 Siegenbach (Heilisaubach), rechter Zufluss des Heilisaubachs, am Dreiländereck der Gemeinde Steinen und der Städte Kandern und Lörrach, alle Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, der in den Steinenbach (Wiese) mündet
 Siegenbach (Heller), rechter Zufluss der Heller, in Würgendorf (Burbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Siegenbach (Maisenbach), linker Zufluss des Maisenbachs (zur Alb) nahe Schielberg (Marxzell), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Siegenbach (Kleine Paar), im Oberlauf Streubach, rechter Zufluss der Kleinen Paar zwischen Hausen und Bayerdilling, Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Siegenbach oder Siegentalbach, Zufluss des abflusslosen Schmiechener Sees bei Allmendingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Siegenbach (Schwarzach), linker Quellbach der Schwarzach bei Kemnath (Gemeinde Postbauer-Heng), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern